Hastings pode designar as seguintes localidades:

 Hastings, na Inglaterra

Austrália
 Hastings (Nova Gales do Sul)
 Hastings (Vitória)

Canadá
 Hastings (Ontário)
 Condado de Hastings, Ontário
 Hastings (Nova Brunswick)

Estados Unidos
 Hastings (Flórida)
 Hastings (Iowa)
 Hastings (Michigan)
 Hastings (Minnesota)
 Hastings (Nebraska)
 Hastings (Nova Iorque)
 Hastings-on-Hudson, em Nova Iorque
 Hastings (Pensilvânia)

Outros 
 Hastings (Barbados)
 Hastings (Nova Zelândia)

Desambiguações de topônimos